Козлов Андрій, відомі носії:
 Козлов Андрій Анатолійович (1960, Луганськ) — російський телеведучий, режисер та продюсер.
 Козлов Андрій Валерійович (1970) — доктор історичних наук, професор Московського педагогічного державного університету, завідувач кафедри комунікаційного менеджменту, реклами та зв'язків з громадськістю.
 Козлов Андрій Іванович (1905 — ?) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Козлов Андрій Олександрович (1982, Житомир) — український дипломат.